Mary Peters peut se référer à :
 Mary Peters, athlète britannique ;
 Mary Peters, femme politique américaine.